Des routes de plusieurs pays portent le code A382 ou A-382 :
  Voie rapide espagnole A-382 reliant Jerez de la Frontera à Arcos de la Frontera ;
  Autoroute russe A382 reliant Doudinka à l’aéroport d'Alykel.